Ford LTD (Ameryka Północna) – samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 1964–1986.
 Ford LTD (Australia) – samochód osobowy produkowany na rynek australijski w latach 1972–2007.

Inne 
 Ford LTD Brougham – samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 1968–1972.
 Ford LTD II – samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 1977–1979.
 Ford LTD Crown Victoria – samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 1979–1991.